Lutilodix imitatrix är en snäckart som först beskrevs av William Henry Sykes 1900.  Lutilodix imitatrix ingår i släktet Lutilodix och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
imitatrix